|}

Die Bahnstrecke Zvolen osobná stanica–Zvolen mesto ist eine Eisenbahnverbindung in der Slowakei. Die kurze Verbindungsbahn verbindet im Stadtgebiet von Zvolen die Strecken (Budapest–) Salgótarján–Vrútky und Zvolen nakladná stanica–Červená Skala miteinander und ermöglicht so insbesondere direkte Zugläufe von Bratislava nach Banská Bystrica.

Weblinks 
 Streckendaten auf rail.sk (slowakisch)

Zvolen osobna stanica–Zvolen mesto